

Prénom 
Dalia est un prénom féminin commun en arabe, swahili et en hébreu (en hébreu: דַּלְיָה). Le prénom en arabe signifie la vigne. Le prénom en hébreu provient du mot pour la [pointe d'une] branche, en particulier celle d'une vigne ou d'un olivier. Il y a plusieurs références bibliques et talmudiques. Cependant, la confusion a surgi chez les hébréophones en raison de la similitude du nom de la fleur dahlia, nommée en l'honneur d'Anders Dahl, un botaniste suédois, par le naturaliste espagnol Antonio José Cavanilles, directeur du Jardin botanique royal de Madrid au . D'ailleurs, dans certains langues le nom de la fleur s'écrit dalia, par exemple en italien.

Dalia également un prénom féminin populaire en Lituanie, où il signifie « destin » ou « destinée » et dérivé de traditions païennes lituaniennes :  est la déesse du Destin dans la mythologie lituanienne. Son nom est utilisé aussi pour signifier « une grosse branche ».

On trouve également ce prénom en Palestine, au Liban et en Italie avec les variantes Dalio et Dalino au masculin , et Daliana au féminin.

Personnalités portant ce prénom 

 Dalia Contreras (née en 1983), taekwandoïste vénézuélienne
Dalia Djebbar (née en 1996), joueuse de volley-ball algérienne
  (née en 1934), ex-juge de la Cour Suprême d'Israël
  (née en 1978), actrice, mannequin, présentatrice de télévision égyptienne, et Miss Égypte 1990
 Dalia Grybauskaitė (née en 1956), femme politique et ancienne présidente de la Lituanie
 , poétesse israélienne
 Dalia Itzik (née en 1952), femme politique israélienne
 Dalia Lion, Miss Israël 1961 
 Dale Messick (1906-2005), née Dalia Messick, créatrice de la bande dessinée Brenda Starr
 Dalia Fernández (née en 1990), mannequin dominicaine.
  (née en 1966), entrepreneure israélienne.
  (née en 1966), basketteuse lituanienne.
  (née en 1965), basketteuse cubaine.
 Dalia Mogahed (née en 1974), universitaire américaine musulmane et conseillère du Président Barack Obama
  (née en 1950), femme politique israélienne.
  (née en 1972), écrivain iranienne.

Toponyme 

 Champ pétrolifère de Dalia, en Angola.
 Dalia, un kibboutz en Israël.

Biologie 
Dalia est le nom scientifique de plusieurs genres biologiques différents :
 Dalia, synonyme de Dallia Bean, 1880, genre de poissons de la famille des Umbridae
 Dalia Schmidt & Brown, 2005, genre d'insectes de la famille des Pergidae
 Dalia St.-Lag., genre de plantes de la famille des Fabaceae
 Dalia Endl., 1841, genre de plantes de la famille des Ericaceae

Références

Bibliographie 

 

Prénom féminin
Prénom israélien
Prénom arabe
Prénom lituanien
Prénom italien